El Equipo Taiwán de Copa Davis es el representativo de China Taipéi en la máxima competición internacional a nivel de naciones del tenis, y depende de la Chinese Taipei Tennis Association.

Registro de victorias y derrotas

Por jugador

Por país

Véase también 
 Tenis en China Taipéi
 Equipo de Fed Cup de China Taipéi
 Copa Davis

Enlaces externos 
 China Taipéi en DavisCup.com

China Taipei
Tenis
Tenis en Taiwán